Jméno a příjmení Josef Dostál se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Josef Dostál (botanik) – český botanik a vysokoškolský profesor (1903–1999)
 Josef Dostál (dramatik) – český dramatik
 Josef Dostál (generál) – československý legionář, generál a účastník protinacistického odboje (1891–1945)
 Josef Dostál (historik) – český historik, archivář a překladatel, autor historických studií (1892–1955)
 Josef Dostál (kajakář) – český kajakář, juniorský mistr světa a stříbrný olympijský medailista v rychlostní kanoistice
 Josef Dostál (kněz) – český římskokatolický kněz působící od roku 1896 v USA a publicista (1870–1903)
 Josef Dostál (legionář) – český legionář, který padl v bitvě u Zborova (1892–1917)
 Josef Dostál (poslanec) – polský poslanec (1826–1873)
 Josef Dostál (redaktor) – český redaktor a publicista